9-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные (стрелковые, горнострелковые, мотострелковые, пластунская) дивизии 
 9-я пехотная дивизия (вермахт)
 9-я пехотная дивизия (Российская империя):
Соединение, носившее наименование "9-я пехотная дивизия" с 1820 по 1833 год
 Соединение, носившее наименование "9-я пехотная дивизия" с 1833 по 1918 год
 9-я стрелковая дивизия (формирования 1918 года)
 9-я Донская стрелковая дивизия
 9-я пехотная дивизия (ВСЮР)
 9-я стрелковая дивизия (формирования 1954 года)
 9-я пластунская стрелковая дивизия
 9-я гвардейская стрелковая Краснознамённая дивизия
 9-я горнопехотная дивизия (вермахт)
 9-я горнострелковая Краснодарская, Краснознамённая, ордена Красной Звезды, дивизия имени Верховного Совета Грузинской ССР
 9-я Далматинская дивизия
 9-я мотострелковая Краснодарская Краснознамённая, орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия имени Верховного Совета Грузинской ССР
 9-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Кировского района)
 9-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД
 9-я пехотная дивизия (Болгария)
 9-я Подлясская пехотная дивизия АК

Танковые дивизии 
 9-я бронетанковая дивизия (Великобритания)
 9-я бронетанковая дивизия (США)
 9-я бронетанковая дивизия (Сирия)
 9-я танковая дивизия (вермахт)
 9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен»
 9-я танковая дивизия (формирования 1940 года)
 9-я танковая Бобруйско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Кавалерийские дивизии 
 9-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 9-я гвардейская казачья кавалерийская Кубанско-Барановичская дважды Краснознаменная орденов Кутузова, Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия
 9-я кавалерийская Крымская дивизия имени Совнаркома УССР
 9-я кавалерийская дивизия 12-й армии

Воздушно-десантные дивизии 
 9-я гвардейская воздушно-десантная Полтавская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия
 9-я парашютная дивизия (Третий рейх)

Дивизии ПВО 
 9-я зенитная дивизия (люфтваффе)

Дивизии ПРО 
 9-я дивизия ПРО

Авиационные дивизии 
 9-я гвардейская истребительная Мариупольско-Берлинская ордена Ленина Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого авиационная дивизия (9-я гв. ИАД)
 9-я гвардейская штурмовая авиационная Красноградская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 9-я гвардейская авиационная Донбасская дивизия Дальнего Действия
 9-я гвардейская бомбардировочная авиационная Сталинградско-Речицкая Краснознаменная ордена Суворова дивизия
 9-я смешанная авиационная дивизия
 9-я штурмовая авиационная Ропшинская Краснознамённая ордена Ушакова дивизия

Другие дивизии 
 9-я дивизия войск НКВД по охране железнодорожных сооружений